

Sport 
 Carolina Panthers – squadra di football americano statunitense
 Detroit Panthers – ex squadra di pallacanestro statunitense
 Florida Panthers – squadra di hockey su ghiaccio statunitense
 LA Panthers - ex squadra di football americano britannica
 Panthers Parma – squadra di football americano italiana
 Panthers Wrocław – squadra di football americano polacca